Annus est un terme pouvant désigner:

Annus, terme signifiant cercle, année et âge en latin
Annus horribilis (année horrible), expression utilisée par la reine Élisabeth II en 1992
 (année miracle)
Annus Mirabilis, poète de l'anglais John Dryden
, patronyme estonien

Voir aussi
Centesimus annus, encyclique du pape Jean-Paul II (1991)
Annus iam plenus, encyclique du pape Benoît XV (1920)